Stavrou ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitrios Stavrou (1935–2012), Neuropathologe
 Melita Stavrou (* 1952), griechische Sprachwissenschaftlerin
 Theofanis George Stavrou (* 1934), griechisch-US-amerikanischer Historiker